Denemo est une interface graphique de notation musicale, essentiellement utilisé pour GNU LilyPond. C'est un logiciel libre développé depuis 1999 et aujourd'hui maintenu par Richard Shann pour le projet GNU.

Caractéristiques 
Denemo aide à préparer des partitions pour leur publication en permettant d'écrire la musique graphiquement, puis en générant un code qui sera compilé par GNU LilyPond. La musique peut être écrite en utilisant le clavier de l'ordinateur, lue d'une sortie MIDI ou par un microphone connecté à la carte son. Denemo est donc une interface utilisateur (affichage et entrée), pour le logiciel GNU LilyPond. Ce logiciel inclut des ordres de tests et des exercices pratiques à fins pédagogiques. Il permet aussi de jouer les partitions comme client JACK/MIDI.

Denemo peut générer des partitions complètes entre autres dans les formats LilyPond (.ly), PDF, MIDI, PNG.

Toutes les fonctions de Denemo sont accessibles par le clavier, la souris, et peuvent être personnalisées. Denemo lit les scripts en Scheme définissant de nouvelles commandes.

Articles connexes 
 GNU LilyPond

Notes et références 

Logiciel du projet GNU
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Mac OS
Logiciel de notation musicale
Produit lancé en 1999